Ива́н Петро́вич Голиков (1852, с. Голиково, Суворовская волость, Орловская губерния — ?) — крестьянин Елецкого уезда Орловской губернии, депутат Государственной думы I созыва от Орловской губернии, трудовик.

Биография 
Крестьянин. Русский. Православного вероисповедания. Сперва обучался в сельской школе, затем продолжил и завершил учёбу в период прохождения воинской службы. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, получил ранение во время битвы при Горном Дубняке. Был удостоен румынского креста «За переход через Дунай», а также георгиевского креста. По окончании войны занимался земледелием. В одном из изданий, посвящённых депутатам Думы I созыва, характеризовался как «малограмотный» человек с неопределёнными политическими взглядами.

27 марта 1906 года Голиков был избран в депутаты Государственной думы от общего состава выборщиков губернского избирательного собрания. Входил в состав Трудовой группы.

Дальнейшая судьба, а также точная дата смерти Голикова неизвестны.

Примечания

Литература 
 
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: Возрождение, 1906. — С. 52.

Родившиеся в Елецком районе
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Трудовая группа
Члены Государственной думы Российской империи I созыва